Massenhausen ist der Name folgender Orte:

 Massenhausen (Bad Arolsen), Stadtteil der Stadt Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Massenhausen (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg im Landkreis Kelheim, Bayern
 Massenhausen (Neufahrn), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn bei Freising im Landkreis Freising, Bayern
 Massenhausen (Straufhain), Ortsteil der Gemeinde Straufhain im Landkreis Hildburghausen, Thüringen

 Burgstall Massenhausen, abgegangene Turmhügelburg bei Neufahrn bei Freising, Landkreis Freising, Bayern